Carlos Suárez – sciatore nautico venezuelano
Carlos Banteaux Suárez (n. 1986) – pugile cubano, medaglia d'argento a Pechino 2008
Carlos Suárez – attore spagnolo
Carlos Suárez (n. 1993) – pugile trinidadiano
Carlos Suárez García-Osorio (n. 1986) – cestista spagnolo
 Carlos Suárez – direttore della fotografia
 Carlos Suárez Valdéz – calciatore venezuelano